Женецький Степан  (1913) — український письменник , журналіст , громадський діяч. 
 Женецький водоспад — водоспад в Українських Карпатах